Голова́невск (укр. Голованівськ) — топоним:

 Голованевск — посёлок городского типа, центр Голованевского района на западе Кировоградской области (Украина).
 Голованевск — посёлок в Голованевском районе Кировоградской области Украины.